Первая футбольная лига 1975/1976 () — 19-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 6 сентября 1975 года и закончился 30 мая 1976 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1975/1976
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1975 году
Спорт в Турции в 1976 году